es un nombre masculino de origen japonés, cuyo significado es " hombre fuerte, poderoso y seguro de sí mismo".

Personajes célebres 
 Yasunari Kawabata, escritor-novelista ganador del premio Nobel de Literatura.
 Yasunari Kitaura, un historiador de arte.

Nombres japoneses
Nombres masculinos